Stuß ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Heinrich Stuß (1686–1775), deutscher Pädagoge
 Just Christian Stuß (1725–1788), deutscher Altphilologe, Schriftsteller und Geistlicher

Siehe auch:
 Stuss